Duvel, een Belgische biermerk
 Duvel, een spreektalige naam voor de Duivel
 Duvel, een Nederlandse rapper van de Rotterdamse rapformatie DuvelDuvel